Дюжикова Тетяна Миколаївна народилася 29 квітня 1970 року. Заслужений працівник освіти України (2019).

Біографія 
Тетяна Миколаївна Дюжикова працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті з 1993 року. У 1992 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та біологія» й отримала кваліфікацію вчителя хімії і біології середньої школи. 

Трудову діяльність вона розпочала на посаді асистента, пройшовши шлях до завідувача кафедри органічної і біологічної хімії, яку обіймає по теперішній час. Тетяна Миколаївна є кандидатом педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», доцентом.

Уся наукова і педагогічна діяльність Тетяни Миколаївни спрямована на підвищення навчального та наукового рівня кафедри, факультету та університету в цілому. Своїм прикладом заохочує викладачів до сумлінного виконання професійних обов’язків.

Наукова діяльність 
Тетяна Миколаївна Дюжикова  є автором понад 50 наукових публікацій, 11 навчально-методичних праць, серед яких навчальний посібник, електронний підручник, методичні рекомендації. Наукові інтереси Тетяни Миколаївни сприяють розвитку теорії і методики професійної освіти, зокрема стосовно професійної підготовки майбутнього вчителя хімії. 

Крім розвитку власної наукової діяльності Тетяна Миколаївна заохочує студентську молодь до активного наукового пошуку. Так, кожного року під її керівництвом успішно захищаються курсові, бакалаврські та магістерські роботи, виконуються конкурсні наукові роботи. Усі студенти, які виконують дипломні роботи під керівництвом Т.М. Дюжикової, мають публікації та беруть участь у конференціях різного рівня. 

Дюжикова Тетяна Миколаївна веде основні навчальні курси, які закріплені за кафедрою органічної і біологічної хімії, «Органічний синтез», «Вибрані розділи органічної хімії», «Основи охорони праці» для студентів усіх напрямів підготовки, «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальностей «Хімія», «Біологія».  

Має спеціальну підготовку головного навчально-методичного центру Держгірпромнагляду України за програмою навчання для викладачів охорони праці вищих навчальних закладів. Є керівником навчальної практики з «Хімбіотехнології» для студентів спеціальності «Хімія».

Громадська діяльність 
У 2002 році  Тетяну Миколаївну було обрано до профспілкового комітету університету, заступником голови профкому по роботі зі студентами. Свою діяльність на цій посаді вона спрямувала на розвиток студентського самоврядування в університеті, соціальну підтримку студентів пільгових категорій – сиріт, інвалідів, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, студентів з багатодітних сімей і студентських сімей. 

З березня 2015 року очолює Первинну профспілкову організацію Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Нагороди 
За наукові досягнення та активну роботу нагороджена:
 Відмінник освіти України.
За якісну професійну підготовку студентів, наукові досягнення та активну громадську роботу нагороджена:
 Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, цінним подарунком Верховної ради України.
 Почесними грамотами Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради.
 Почесними грамотами Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки,  Федерації профспілок України.

Примітки 

Науковці Мелітопольського державного педагогічного університету
Випускники Мелітопольського педагогічного університету
Українські педагоги
Кандидати педагогічних наук України